Element trzeci – trzeci album studyjny piosenkarza Dawida Kwiatkowskiego. Album został wydany 2 grudnia 2015 roku przez wytwórnię płytową My Music.

W ramach promocji wydawnictwa do singla „Droga” nakręcono teledysk, zrealizowany w Czechach, Austrii, Słowenii oraz Chorwacji. Następne wideoklipy powstały do utworów "Yin Yang" oraz „Nie mów nie”, który ukazał się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Za niebieskimi drzwiami”.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Historia wydania

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Dawida Kwiatkowskiego
Albumy My Music
Albumy popowe